Коэффицие́нт бегу́щей волны́ (КБВ) — отношение наименьшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля бегущей волны в линии передачи к наибольшему. КБВ является величиной, обратной коэффициенту стоячей волны.

Выражение коэффициента бегущей волны через различные величины 
 С амплитудами падающей (Uпад) и отраженной (Uотр) волн в линии КБВ связано соотношением:
 Kбв = (Uпад — Uотр) / (Uпад + Uотр)
 Через коэффициент отражения по напряжению (KU) КБВ выражается следующим образом:
 Kбв = (1 — KU) / (1 + KU)
 При чисто активном характере нагрузки КБВ равен:
 Kбв = R / ρ при R < ρ или
 Kбв = ρ / R при R ≥ ρ
 где R — активное сопротивление нагрузки, ρ — волновое сопротивление линии

Другие величины, характеризующие отражения 
 Коэффициент стоячей волны — Kсв = 1 / Kбв = (Uпад + Uотр) / (Uпад — Uотр) 
 Коэффициент отражения по напряжению — KU = (1 — Kбв) / (1 + Kбв)

Метрологические аспекты

Измерения 
 Для измерения КБВ применяются измерительные линии, измерители полных сопротивлений, а также панорамные измерители КСВН (ими измеряется только модуль, без фазы).
 Мерами КБВ являются различные измерительные нагрузки — активные, реактивные с изменяемой фазой и др.

Эталоны 
 Государственный эталон единицы волнового сопротивления в коаксиальных волноводах  — находится в СНИИМ (Новосибирск)
 Установка высшей точности для воспроизведения единицы комплексного коэффициента отражения электромагнитных волн в волноводных трактах прямоугольного сечения в диапазоне частот   — находится в СНИИМ (Новосибирск)
 Установка высшей точности для воспроизведения единицы комплексного коэффициента отражения (коэффициента стоячей волны напряжения и фазы) электромагнитных волн в волноводных трактах прямоугольного сечения в диапазоне частот   — находится во ВНИИФТРИ

Литература 
 Баскаков С. И. Радиотехнические цепи с распределенными параметрами — М: Высш. школа, 1980.
 Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники. Под. ред. Б. Х. Кривицкого. В 2-х т. — М: Энергия, 1977.
 Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи — М: Высшая школа, 1978.
 Сазонов Д. М., Гридин А. М., Мишустин Б. А. Устройства СВЧ — М: Высш. школа, 1981.

Ссылки 
  НАСТРОЙКА И ИСПЫТАНИЕ УКВ АНТЕНН

См. также 
 Бегущая волна
 Коэффициент стоячей волны
 Коэффициент отражения (в радиотехнике)
 Измерительная линия

Радиотехнические величины и параметры
Безразмерные параметры